Sumire –  nome proprio di persona giapponese femminile
Sumire – modella giapponese (n.1987, †2009)
Sumire – modella giapponese (n.1990)
María Sumire – politica peruviana
Sumire – album degli Yuzu del 2003
Sumire – nome in codice del Sony Xperia Z5